Az arab városnevek magyar alakjait az Osiris-féle Helyesírás átírási melléklete alapján készítettük el, emellett – ha eltérnek a magyaros alakoktól és egymástól – zárójelben szerepeltettük DIN 31635 által szabályozott tudományos átiratokat, illetve a Cartographia Kiadó 2006-ban megjelent Földrajzi világatlaszában szereplő nyugati átírásváltozatokat is. A régiónevek csak magyar alakjukban szerepelnek.

Források 
 world-gazetteer.com

 
Települések listái országok szerint